Хьюз OH-6 «Кайюс» () — американский лёгкий вертолёт. Построен компанией Хьюз Хеликоптерс (). Совершил первый полёт в 1963 году. Был признан лучшим в конкурсе армии США на лёгкий разведывательный и связной вертолёт по программе LOH (Light Observed Helicopter). Серийно производился в 1966—1971 годах. Всего было построено 1434 вертолёта.

Боевое применение 
Главным военным конфликтом, в котором участвовал OH-6, была война во Вьетнаме.

Потери американских OH-6A были очень тяжёлыми и составили 964 из 1422 задействованных, погибло 484 члена экипажа.

Использовался в странах 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — 48 OH-6D и 2 OH-6DA, по состоянию на 2016 год

См. также 
 Hughes 500
 Cicare CH-14 Aguilucho

Примечания

Источники

Ссылки 
 Hughes OH-6 "Cayuse" / MD 500 / MD 530

Вертолёты США
Вертолёты Hughes
Вертолёты связи и наблюдения
Вертолёты Вьетнамской войны